Клубный чемпионат мира по футболу 2016 — футбольный турнир, который проходил с 8 по 18 декабря 2016 года в Японии. Он стал 13-м розыгрышем Клубного чемпионата мира по футболу, турниром, организуемым ФИФА между победителями клубных турниров каждой из 6 конфедераций. Победителем турнира стал испанский клуб «Реал Мадрид», обыгравший в финале японский клуб «Касима Антлерс» со счётом 4:2.

Заявки на проведение турнира 
2 страны подали заявки на проведение Клубных чемпионатов мира 2015 и 2016 годов (один и тот же хозяин у обоих турниров):
  Индия (отозвала заявку в ноябре 2014 года) 
  Япония
23 апреля 2015 года Япония была официально названа местом проведения турнира.

Стадионы 
Матчи клубного чемпионата мира 2016 проходили на двух стадионах Японии: Международный стадион Иокогама (Иокогама) и Стадион Суйта (Суйта).

Составы 

Каждая команда должна иметь состав из 23-х человек (три из которых должны быть вратарями)

Участники

Матчи 

Даты матчей даны по Японскому стандартному времени (UTC+9).

Плей-офф за выход в четвертьфинал

Четвертьфиналы

Матч за пятое место

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Бомбардиры 

 «Америка» и «Чонбук Хёндэ Моторс» уже играли между собой ровно 10 лет назад также на стадии четвертьфинала. Тогда дальше прошёл мексиканский клуб.
 В игре «Атлетико Насьональ» – «Касима Антлерс» судья Виктор Кашшаи впервые воспользовался помощью видеоассистентов, чтобы определить, был ли фол в штрафной. Японский клуб в результате видеопросмотра получил право на пробитие пенальти, благодаря которому повел в счете.
 «Касима Антлерс» стал первым клубом из АФК, который попал в финал турнира.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2016
2016 год в футболе
Декабрь 2016 года
Спорт в Японии в 2016 году
Международные соревнования по футболу в Японии
Чемпионаты мира в 2016 году
Чемпионаты мира в Японии